Feliks Parnell ist der Name folgender Personen:

* Feliks Parnell (Tänzer) (1898–1980), polnischer Tänzer und Choreograf
 Feliks Parnell (Kameramann) (* 1953), polnischer Kameramann